Пенджаб може да се отнася за:
 Пенджаб, историческа област в Южна Азия
 Пенджаб (Пакистан), провинция в Пакистан
 Пенджаб (Индия), щат в Индия